Xlovecam est une plateforme internationale en ligne pour adultes, proposant des shows gratuits par webcam. Basée aux Pays-Bas, elle est exploitée par Shoshoro, l'équipe à l'origine de la licence .cam qui propose des shows webcam en direct en réalité virtuelle et en format traditionnel. En , Xlovecam est le  site web le plus populaire dans la catégorie adulte, selon SimilarWeb. Le site web est lancé en 2006 et depuis, il a remporté de nombreux prix dans le monde entier, notamment celui de la . Le nom XloveCam est issu de l’union de la lettre X (tout ce qui a trait à l'industrie du sexe), du mot love (pour amour) et du mot cam (pour live caméra en direct web).

En , à l'occasion de la célèbre exposition colombienne Lalexpo, Xlovecam a sponsorisé l'événement contribuant ainsi à l'augmentation de l'économie locale avec 18 millions de dollars et 900 emplois liés au seul événement.

Réalité virtuelle 
Xlovecam est l'un des pionniers du streaming 3D en direct : son invention de la webcam  pour le streaming 3D en réalité virtuelle atteint une résolution 4K avec 30 FPS et une latence très faible pour optimiser le contenu pour ceux qui utilisent le navigateur Oculus VR, Meta Quest 2, Pico 4 ou Quest Pro.

Partenariats à but non lucratif 
Xlovecam est l’un des sponsors attitrés de l'ASACP (organisation à but non lucratif dédiée à la protection des enfants en ligne)et Pineapple Support qui fournit un soutien émotionnel gratuit et subventionné, une thérapie professionnelle aux personnes travaillant dans l'industrie de l’adulte).

Étude de marché 
De nombreuses recherches ont été menées en collaboration avec GfK, IFOP et d'autres instituts de sondage génériques et pour adultes. Le partenariat avec l'IFOP a donné lieu à différentes études comme celle en 2021 sur le respect des gestes barrières pendant la pandémie de Covid-19, et aussi le sondage européen sur l'hygiene, ou encore le sondage sur l'émancipation de la femme et le mouvement No Bra. Avec GFK, Xlovecam a travaillé sur des sondages réalisés auprés des italiens, par exemple, pour savoir à quel point une « Bonne bouffe » est plus importante qu’une partie de sexe, pour comprendre pourquoi les italiens sont les champions en Europe en terme d’hygiène corporelle, et aussi pour comprendre leur rapport avec le sexe dans le métavers.

Vérification de l'age 
La protection et la sécurité des mineurs  sur internet, et notamment à l’entrée des sites pour adultes, est un sujet d’actualité sur lequel les gouvernements européens légifèrent depuis quelques années, obligeant ainsi de plus en plus les fournisseurs de contenu à utiliser des systèmes de vérification de l’âge. Ainsi XloveCam passe par GO.Cam pour vérifier si la personne en ligne qui veut accéder à la plateforme est vraiment un adulte : la caméra du smartphone ou de l’ordinateur de la personne est utilisée pour évaluer son âge via une intelligence artificielle développée par GO.cam.

Notes et références 

Site web